Carl Wernicke (1848-1905), neurologue et psychiatre allemand qui a donné son nom à :
 l'Encéphalopathie de Wernicke
 l'Aire de Wernicke
 l'Aphasie réceptive (ou aphasie de Wernicke)
 le Syndrome de Wernicke-Korsakoff

 Otto Wernicke (1893-1965), acteur allemand.
 Rolf Wernicke (1903-1953), journaliste sportif allemand.

Voir aussi
 
 Richard Wernick (né en 1934), un compositeur américain.

Homonymie de patronyme germanique